Antonini Čulina (ur. 27 stycznia 1992 w Zadarze) – chorwacki piłkarz występujący na pozycji pomocnika w klubie  Hapoel Afula F.C.

Statystyki 
 (aktualne na dzień 12 lutego 2019)

Linki zewnętrzne 
 
 

Chorwaccy piłkarze
Piłkarze HNK Rijeka
Piłkarze Spezii Calcio
Piłkarze Varese Calcio
Piłkarze FC Lugano
Piłkarze Cracovii
Piłkarze Interu Zaprešić
Piłkarze Calcio Padova
Urodzeni w 1992
Ludzie urodzeni w Zadarze